Léon Fossey (1829-1877), compositeur français ;
 Charles Fossey (1869-1946), assyriologue français ;
 Dian Fossey (1932-1985), éthologie américaine spécialiste de l'étude des gorilles ;
 Brigitte Fossey (1946-), actrice française ;
 Pierre Fossey (1901-1976), illustrateur de presse français ;
 Albert Fossey-François (1909-1958), lieutenant-colonel français Compagnon de la Libération.

Patronyme français